Aja Smith, właśc. Aja Lorraine (ur. w Brooklynie) – amerykańska piosenkarka R&B.

Życiorys 
Aja śpiewa już od wczesnego dzieciństwa. Jej rodzice słuchali każdego rodzaju muzyki, dzięki czemu nie ma problemów z tworzeniem żadnego gatunku. Jak sama twierdzi, tworzy muzykę dla przyjemności („I didn’t grow up wanting to be an entertainer, I did music for my own pleasure. It was just a part of me”). Później Aja przeprowadziła się do Virgin Islands. W wieku 15 lat dołączyła do grupy hip-hopowej w St. Thomas i zaczęła nagrywać piosenki w studiach i występować na żywo. Wkrótce znów się przeprowadziła się, tym razem do St. Croix dołączała do różnych grup. Pierwsza, reggae/r&b, składała się z niej i jej dwóch przyjaciół. Śpiewała również w grupie reggae. Zaczęła też solową karierę. W St. Croix występowała między innymi z Fugees, Busta Rhymesem i Lady Saw.

Ruff Ryders 
W wieku 18 lat wróciła do Nowego Jorku i nagrywała z lokalnymi producentami. Podpisała kontrakt z Travio Records. Spotykała coraz nowszych ludzi z przemysłu muzycznego i podpisała kolejny kontrakt, tym razem z Ruff Ryders. Aja pisała teksty między innymi dla Eve do refrenu i dla Angie Stone na album Stylesa. Wystąpiła również w „Off da Chain” na Exit Wounds OST i „Love Story” z albumu Jina. Uczestniczyła w nagrywaniu „Ryde or Die Vol. 3” i „The Redemption Vol. 4”. Współpracowała też przez pewien czas z Bloodline Records i wystąpiła na klipie „Get It on the Floor” DMX-a. Aktualnie Aja pracuje nad swoim solowym albumem dla Ruff Ryders i Def Jam.

Dyskografia

Albumy 
Z Ruff Ryders

Single 
 „On Top” (2005)

Gościnnie 

Ludzie urodzeni w Brooklynie
Amerykańskie wokalistki rhythmandbluesowe
Amerykańskie wokalistki hip-hopowe
Amerykańskie wokalistki reggae